Открытый чемпионат Швеции 2017 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии ATP 250 для мужчин и международной серии WTA для женщин.

Соревнование проводилось на грунтовых кортах в Бостаде, Швеция.

Мужские соревнования прошли в 70-й раз с 17 по 23, а женские в 9-й раз с 24 по 30 июля.

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Пабло Карреньо Буста (№ 17 в мире на тот момент). Испанский теннисист не доиграл третий сет стартового матча на стадии второго раунда против россиянина Андрея Кузнецова. Прошлогодний чемпион Альберт Рамос (№ 22 в мире) защищал свой титул, однако в четвертьфинале проиграл сопернику по прошлогоднему финалу Фернандо Вердаско. По итогу титул смог выиграть ещё один представитель Испании Давид Феррер, обыгравший в финале Александра Долгополова из Украины. Феррер уже в третий раз выиграл турнир в Бостаде (до этого в 2007 и 2012 году) и эта победа оказалась для него последней в основном туре в карьере. В основной сетке сыграли два представителя России: Андрей Кузнецов и Карен Хачанов. Кузнецов после победы над первым сеянным смог выйти в 1/2 финала, а Хачанов вышел в 1/4 финала, оба уступили Долгополову.

Парный мужской турнир выиграл дуэт Юлиан Ноул и Филипп Пецшнер, которые в финале обыграли нидерландскую пару Сандер Арендс и Матве Мидделкоп. Для Ноула это вторая победа на местном турнире (до этого в 2007 году с Симоном Аспелином). Прошлогодние чемпионы Марсель Гранольерс и Давид Марреро не защищали свой титул, однако Марреро сыграл на турнире в альянсе с Ненадом Зимоничем в качестве вторых номеров посева и они проиграли в четвертьфинале.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Каролин Возняцки (№ 7 в мире). Датская теннисистка смогла выйти в финал, но в борьбе за титул проиграл седьмой сеянной и прошлогодней финалистке Катерине Синяковой. Прошлогодняя победительница Лаура Зигемунд не защищала свой титул. В финале чешская теннисистка проиграла шестому номера посева Лауре Зигемунд. В основном розыгрыше приняла участие три представительницы России, но лишь одна Елизавета Куличкова прошла во второй раунд.

Женский парный приз достался паре Кверина Лемойне и Аранча Рус из Нидерландов, которые в финале переиграли четвертый сеянный дуэт Мария Иригойен и Барбора Крейчикова. Прошлогодняя чемпионки Кристина-Андрея Миту и Алиция Росольская не защищали свой титул, однако Росольская сыграла на турнире в паре с Оксаной Калашниковой в качестве вторых номеров посева и они доиграли до полуфинала.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Давид Феррер обыграл  Александра Долгополова со счётом 6-4, 6-4.
 Феррер выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 27-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Долгополов сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Женщины. Одиночный турнир 
  Катерина Синякова обыграла  Каролину Возняцки со счётом 6-3, 6-4.
 Синякова выиграла 2-й одиночный титул в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.
 Возняцки сыграла 5-й одиночный финал в сезоне и 47-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Мужчины. Парный турнир 
  Юлиан Ноул /  Филипп Пецшнер обыграли  Сандера Арендса /  Матве Мидделкопа со счётом 6-2, 3-6, [10-7].
 Ноул выиграл 1-й парный титул в сезоне и 19-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Пецшнер выиграл 1-й парный титул и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации..

Женщины. Парный турнир 
  Кверина Лемойне /  Аранча Рус обыграли  Марию Иригойен /  Барбору Крейчикову со счётом 3-6, 6-3, [10-8].
 Лемойне и Рус выиграли дебютный титул в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Швеции по теннису
 Мировой тур ATP 2017
 WTA Тур 2017
 Тур ATP 250
 Международные турниры WTA
 Открытый чемпионат Стокгольма по теннису 2017

Ссылки 
 Официальный сайт мужского турнира
 Официальный сайт женского турнира
 
 Профиль турнира на сайте WTA

Швеция
Теннис
Июль 2017 года
2017
Международные спортивные соревнования в Бостаде